В парному розряді жіночого тенісного турніру Borden Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Ліндсі Морс і Джин Неченд виграли титул, у фіналі перемігши пару Неріда Грегорі і Маріе Пінтерова 6-3, 6-1.

Сіяні пари 

 Барбара Джордан /  Рената Томанова (півфінал)
 Іванна Мадруга-Оссес /  Сільвана Уррос (чвертьфінал)

 Марсі Гарпер /  Марін Луї-Гарпер (півфінал)
 Пенні Джонсон /  Наоко Сато (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Borden Classic